El término Robert Rojas puede hacer referencia a:

Robert Rojas Chávez, futbolista paraguayo.
Robert Rojas Meza, político peruano.